Meisje van plezier is een Nederlandse dramaserie die tussen 2017 en 2020 uitgezonden werd door RTL 4 en Videoland. De eerste aflevering werd uitgezonden op 10 september 2017. Vanaf oktober 2019 is seizoen 2 te zien op Videoland, dat begin 2020 eveneens werd uitgezonden op RTL 4. Op 6 december 2020 werd ook seizoen 3 toegevoegd aan de ondemanddienst.

Vanaf 7 januari 2019 wordt Meisje van plezier ook uitgezonden op de Belgische zender Play5, dat de eerste twee seizoenen op 29 januari 2021 beschikbaar stelde op zijn streamingdienst GoPlay. Sinds 24 maart 2021 is de gehele te zien via de Belgische streamingdienst Streamz.

Rolverdeling 

Legenda
  = Hoofdrol
  = Bijrol
  = Geen rol

Afleveringen

Seizoen 1 
Seizoen 1 bestaat uit acht afleveringen.

Seizoen 2 
Seizoen 2 bestaat uit tien afleveringen. Het tweede seizoen begon op de televisie op 16 februari 2020, het gehele seizoen was echter al vanaf 17 oktober 2019 op Videoland vooruit te kijken.

Seizoen 3 
Het derde en tevens laatste seizoen bestaat uit acht afleveringen. In tegenstelling tot de eerdere seizoenen werd dit seizoen exclusief uitgezonden op Videoland.

Nederlandse dramaserie
Programma van Videoland